Rieti IAAF Grand Prix 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 12 i 13 września 2015 we włoskim Rieti. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Rieti IAAF Grand Prix
2015 we Włoszech